6-й выпуск Париж – Люксембург — шоссейной многодневной велогонки по маршруту между Францией и Люксембургом. Гонка проводилась с 22 по 25 августа 1968 года. Победу одержал итальянский велогонщик Микеле Данчелли.

Участники 
Принять участие в гонке были приглашены 14 велокоманд. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт гонки вышли 98 гонщиков. До финиша соревнования в Люксембурге доехали 58 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут традиционно связал столицы двух соседних стран. Старт состоялся в пригороде Парижа — Компьене, а финиш в Люксембурге. Гонка состояла из 5 этапов, общей протяженностью 849,5 километра. Этап 3а был проведён в виде командной гонки с раздельным стартом. Часть маршрута проходила по территории Нидерландов, Бельгии и ФРГ.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3a

Этап 3b

Этап 4

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Париж – Люксембург 1968 на FirstCycling

1968 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1968 году
Спорт в Люксембурге в 1968 году
Спорт в Бельгии в 1968 году
Спорт в Нидерландах в 1968 году
Спорт в Германии в 1968 году
Август 1968 года